Bernáth Bálint József (1982-), Michelin-csillagos séf
 Bernáth József (19. század) gyógyszerész
 Bernáth József (1801–1860) országgyűlési képviselő, kormánybiztos
 Bernáth József (1833–1893) vegyész
 Bernáth József (1933) pedagógus